Enfield (Ierland), een plaats in het Ierse graafschap County Meath
Enfield (Londen), een district van Londen
Enfield (motorfiets), een Indiaas motorfietsmerk
Enfield Town, een wijk in Londen

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Enfield (Illinois)
Enfield (New Hampshire)
Enfield (North Carolina)

Plaatsen in Canada:
Enfield (Nova Scotia)